Мария Богородица () — имя колокола, располагающегося в колокольне базилики Пресвятой Девы Марии Королевы Польши в населённом пункте Лихень Стары, Великопольское воеводство, Польша. С 2000 года колокол Мария Богородица является самым большим колоколом в Польше. Колокол звучит ежедневно в 12:00.

История 
Инициатором установления колокола был настоятель базилики Пресвятой Девы Марии Лихеньской священник Эугениуш Макульский. Колокол был изготовлен в 1999 году итальянской литейной компанией «Capanni». 19 ноября 1999 года колокол был доставлен в Лихень Стары.

25 июня 2000 года колокол освятил апостольский нунций Юзеф Ковальчик.

Характеристика 
 Высота: 4 м.
 Диаметр: 3,12 м.
 Вес колокола с хомутом: 19 тонн.
 Вес колокола без языка: 14,777 тонн.
 Вес языка: 400 кг.
 Тон: C°

До 2000 года самым большим колоколом в Польше был Зигмунд, который находится в башне Сигизмунда краковского собора святых Станислава и Вацлава.

Описание 
На теле колокола изображены шесть гербов, каждый из которых представляет характерную эпоху из истории Польши: гербы династии Ягеллонов, Владислава Ягайло, Стефана Батория, Казимира Великого, Иоанна Павла II, II и III Польской Республики.

Верхняя и нижняя часть колокола украшена растительным орнаментом.

На колоколе находятся надписи на польском языке:

«Имя моё — Мария Богородица. Я призван к жизни, чтобы благодарить Бога за Рождение Его Сына Иисуса Христа на земле спустя две тысячи лет и благодарить Божью Матерь в третьем тысячелетии для польского народа и всего света.

К моей иконе в этой церкви будет приходить весь польский народ, который будет черпать для себя силу благодати из рук моих в часы трудных испытаний.

Когда из далёкой Италии я прибыл в Лихень в 1997 году, было 1000 лет со дня смерти святого Войцеха, Римским папой был поляк — Иоанн Павел II, примасом Польши — кардинал Юзеф Глемп, вроцлавским епископом — Бронислав Дембовский, генералом марианов в Риме — Адам Бонецкий, ответственным за мариан в Польше — священник Ян Рокош, настоятелем в Лихене — священник Эугениуш Макульский.

Меня призвал к жизни польский народ, чтобы я провозглашал хвалу Всемогущему Богу, поклонялся Непорочной Марии, живущих призывал к Божией службе, стонал и плакал за умерших, чтобы изгонять злых духов из этого мест и всего польского народа».

Источники 
 E. Wojciechowski, M. Żbik, Licheń — Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Przewodnik, Wrocław 2000.
 E. Makulski, Licheńskie Dzwony, Wrocław 2001.

Колокола
Достопримечательности Польши